Osterau bezeichnet:

 einen Quellfluss in die Eider, siehe Osterau (Broklandsau)
 einen Quellfluss in die Elbe, siehe Osterau (Bramau)

Siehe auch:
 Ostenau